Андрей Ложкин:
 Ложкин, Андрей Вячеславович (род. 1985) — российский хоккеист.
 Ложкин, Андрей Викторович (род. 1984) — российский футболист.